Kozielice ist der Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Kozielice (Golczewo) (Köselitz, Kreis Cammin)
 Kozielice (Powiat Pyrzycki) (Köselitz, Kreis Pyritz)